Claude Ferrier peut désigner :
 Claude Ferrier (1809-1858), homme d'affaires français du  ;
 Claude Ferrier, percussionniste français.